Al límite puede referirse a:

 «Al límite», unitario de Telefe producido por Endemol en el año 2006.
 «Al límite», título que tuvo en España la película On the Edge estrenada en el año 2001 y dirigida por John Carney. 
 «Al límite», título que tuvo en España la película Bringing Out the Dead estrenada en el año 1999 y dirigida por Martin Scorsese.
 «Al límite», película dirigida por Eduardo Campoy en el año 1997.